I liga 2011/2012 – 64. edycja rozgrywek drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Wzięło w nich udział 18 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon ligowy rozpoczął się 22 lipca 2011 roku, a ostatnie mecze rozegrano 27 maja 2012 roku. Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 76. minucie meczu  –  zawodnik gości Dariusz Pawlusiński (mecz zakończył się wynikiem 0:1).

Drużyny 

Objaśnienia:
 W poprzednim sezonie KS Polkowice występował pod nazwą Górnik Polkowice.

Rozgrywki 
W sezonie 2011/2012 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej. 

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem do Ekstraklasy. Cztery ostatnie zespoły miały spaść do II ligi, jednak w związku z wycofaniem się z rozgrywek Ruchu Radzionków, zdegradowane na trzeci poziom ligowy zostały tylko trzy drużyny.

Tabela 

||rowspan=6 style="background-color:white;"|

||rowspan=6 style="background-color:white;"|

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Lider kolejka po kolejce

Stadiony

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Sędziowie 
Lista sędziów w meczach I ligi sezonu 2011/2012

  Łukasz Bednarek – Koszalin
  Jarosław Chmiel – Warszawa
  Paweł Dreschel – Gdynia
  Bartosz Frankowski – Toruń
  Mirosław Górecki – Ruda Śląska
  Krzysztof Jakubik – Siedlce
  Marek Karkut – Warszawa
  Mariusz Korzeb – Warszawa
  Sebastian Krasny – Kraków
  Tomasz Kwiatkowski – Warszawa
  Jacek Małyszek – Lublin
  Michał Mularczyk – Skierniewice
  Marek Opaliński – Lubin
  Erwin Paterek – Świdnik
  Mariusz Podgórski – Wrocław
  Tomasz Radkiewicz – Łódź
  Artur Radziszewski – Warszawa
  Rafał Rokosz – Siemianowice
  Jarosław Rynkiewicz – Szczecin
  Piotr Siedlecki – Legionowo
  Marcin Szrek – Kielce
  Tomasz Wajda – Żywiec
  Piotr Wasielewski – Kalisz
  Michał Zając – Sosnowiec
  Mariusz Złotek – Gorzyce
  Jacek Zygmunt – Jarosław

Stroje

Statystyki, varia

Najlepsi strzelcy 
Stan na 27 maja 2012

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Piłki Nożnej

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2011 w polskim sporcie
2012 w polskim sporcie